{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (62301) - || 2000 SE117 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62302) - || 2000 SJ117 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62303) - || 2000 SL117 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62304) - || 2000 SM117 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62305) - || 2000 SP117 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62306) - || 2000 SS117 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62307) - || 2000 SA118 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62308) - || 2000 SH118 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62309) - || 2000 SL118 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62310) - || 2000 SP118 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62311) - || 2000 SF119 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62312) - || 2000 SL119 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62313) - || 2000 SM119 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62314) - || 2000 SU119 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62315) - || 2000 SV119 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62316) - || 2000 SO120 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62317) - || 2000 SU121 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62318) - || 2000 SZ121 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62319) - || 2000 SD122 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62320) - || 2000 SC123 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62321) - || 2000 SP123 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62322) - || 2000 ST123 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62323) - || 2000 SX123 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62324) - || 2000 SY123 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62325) - || 2000 SC124 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62326) - || 2000 SE124 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62327) - || 2000 SH124 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62328) - || 2000 SM124 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62329) - || 2000 SN124 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62330) - || 2000 SF125 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62331) - || 2000 ST126 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62332) - || 2000 SX126 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62333) - || 2000 SE127 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62334) - || 2000 SF127 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62335) - || 2000 SJ127 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62336) - || 2000 SM127 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62337) - || 2000 SW127 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62338) - || 2000 SN128 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62339) - || 2000 SX129 ||22 september 2000 || LINEAR
|-
| (62340) - || 2000 SO130 ||22 september 2000 || LINEAR
|-
| (62341) - || 2000 SE131 ||22 september 2000 || LINEAR
|-
| (62342) - || 2000 SD132 ||22 september 2000 || LINEAR
|-
| (62343) - || 2000 SQ132 ||22 september 2000 || LINEAR
|-
| (62344) - || 2000 SA134 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62345) - || 2000 SW134 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62346) - || 2000 SN135 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62347) - || 2000 SL138 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62348) - || 2000 SB142 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62349) - || 2000 SH142 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62350) - || 2000 SA143 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62351) - || 2000 SB143 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62352) - || 2000 SG143 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62353) - || 2000 SH143 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62354) - || 2000 SQ143 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62355) - || 2000 SX144 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62356) - || 2000 SG146 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62357) - || 2000 SP146 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62358) - || 2000 SY147 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62359) - || 2000 SB148 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62360) - || 2000 SL148 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62361) - || 2000 SX148 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62362) - || 2000 SZ148 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62363) - || 2000 SG149 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62364) - || 2000 SN149 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62365) - || 2000 SY149 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62366) - || 2000 SD150 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62367) - || 2000 SF150 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62368) - || 2000 SG150 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62369) - || 2000 SK150 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62370) - || 2000 SM150 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62371) - || 2000 SR150 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62372) - || 2000 SX150 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62373) - || 2000 SE151 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62374) - || 2000 SW151 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62375) - || 2000 SG152 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62376) - || 2000 SU153 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62377) - || 2000 SJ154 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62378) - || 2000 SN154 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62379) - || 2000 SA155 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62380) - || 2000 SF155 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62381) - || 2000 SO155 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62382) - || 2000 SM156 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62383) - || 2000 SS156 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62384) - || 2000 SX156 ||26 september 2000 || LINEAR
|-
| (62385) - || 2000 ST157 ||27 september 2000 || LINEAR
|-
| (62386) - || 2000 SR161 ||20 september 2000 || NEAT
|-
| (62387) - || 2000 SQ162 ||22 september 2000 || NEAT
|-
| (62388) - || 2000 SW162 ||30 september 2000 || A. J. Cecce
|-
| (62389) - || 2000 SE165 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62390) - || 2000 SA166 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62391) - || 2000 SK167 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62392) - || 2000 SW168 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62393) - || 2000 SM169 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62394) - || 2000 SU169 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62395) - || 2000 SZ169 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62396) - || 2000 SE170 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62397) - || 2000 SM170 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62398) - || 2000 SR170 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62399) - || 2000 SV170 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62400) - || 2000 SA171 ||24 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten